Jean-Pierre Wallot (né à Salaberry-de-Valleyfield, 1935) est un historien, professeur, archiviste et administrateur public québécois.
Paul Wallot (1841-1912) est l'architecte allemand qui remporta en 1882 le concours pour le palais du Reichstag de Berlin, qui demeura son unique œuvre célèbre.